Шендерівська сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район
 Шендерівська сільська рада — Вінницька область, Чернівецький район
 Шендерівська сільська рада — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район